Владимир Чаплинский: Чаплинский, Владимир Александрович (1935—2004) — советский и российский кораблестроитель.
 Чаплинский, Владимир Владимирович (1970—2014) — украинский активист Евромайдана, Герой Украины.